Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1927 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Kornelia Bouman je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Marguerite Billout (četrtfinale)
  Lilly De Alvarez (četrtfinale)
  Kornelia Bouman (prvakinja)
  Irene Peacock (finale)
  Cilly Aussem (četrtfinale)
  Suzanne Deve (tretji krog)
  Phoebe Watson (tretji krog)
  Eileen Bennett (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1927